Parlami – album di Christian del 1995
 Parlami – singolo di Antonio Molinini del 2020
 Parlami – singolo di Fasma del 2021